χ² (ou khi carré) peut faire référence à:
la loi du 
le test du , basé sur la loi du χ²
la cryptanalyse , méthode statistique de cryptanalyse